Werner Schuster (ur. 4 września 1969 w Hirschegg) – austriacki skoczek narciarski i trener. Od 2008 do 24 marca 2019 roku był trenerem reprezentacji Niemiec w skokach narciarskich.

Jego syn, Jonas Schuster, również uprawia skoki narciarskie.

Kariera jako skoczek narciarski 
Jego największym osiągnięciem było drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Sapporo w sezonie 1987/1988 (za Matti Nykänenem) oraz siódme miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie w 1988. W 1994 na skoczni Copper Peak w Ironwood skoczył 158 metrów, co do dziś jest rekordem obiektu. 

Zwyciężył w Turnieju Schwarzwaldzkim w 1991.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1988  Oberstdorf – 7. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1986  Lake Placid – 13. miejsce
 1987  Asiago / Gallio – 7. miejsce

 Drużynowo
 1986  Lake Placid – 6. miejsce
 1987  Asiago / Gallio – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: 26.
 sezon 1988/1989: 57.
 sezon 1990/1991: 43.
 sezon 1991/1992: 48.
 sezon 1992/1993: 54.
 sezon 1993/1994: 52.
 sezon 1994/1995: 93.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Sapporo – 19 grudnia 1987 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1986/1987 – 101. 
 1987/1988 – 37. 
 1988/1989 – 22. 
 1989/1990 – 58. 
 1990/1991 – 41. 
 1991/1992 – 52. 
 1992/1993 – 56. 
 1993/1994 – 58. 
 1994/1995 – 52.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 17.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 18.
 sezon 1992/1993: 4.
 sezon 1993/1994: 4.
 sezon 1994/1995: 125.

Kariera trenerska 
Werner Schuster studiował psychologię sportu na uniwersytecie w Innsbrucku. W latach 1998–2007 pracował, jako trener młodzieży w Skigymnasium w austriackim Stams (jego wychowankami są m.in. Gregor Schlierenzauer i Andreas Kofler). Po sukcesach swoich podopiecznych został zatrudniony jako trener Szwajcarów. W 2008 roku został trenerem reprezentacji Niemiec w skokach narciarskich. Współpracę z niemiecką kadrą zakończył 24 marca 2019 roku.

Sukcesy podopiecznych Schustera:

Przypisy

Bibliografia 
 Osiągnięcia Wernera Schustera na oficjalnej stronie FISu
 

Absolwenci i studenci Uniwersytetu w Innsbrucku
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1969